Игорь Анатольевич Пальмин (1933, Сталинград) — советский и российский фотограф, журналист, исследователь русского авангарда. Известен как автор серий об архитектуре модерна, летописец «Другого искусства». Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства (2003).

Биография 

Родился в 1933 году в Сталинграде (ныне г. Волгоград).

В 1955 году окончил геологический факультет Воронежского государственного университета.

В 1958—1964 годах учился во ВГИКе на заочном отделении (операторский факультет).

С 1958 года работал телеоператором, оператором научного кино и редактором отдела науки Центрального телевидения.

С 1966 года — занимается фотографией

С 1971 года работает как фотограф в издательствах «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель».

С 1980 года начал работать на архитектурную тему.

Путь к архитектурной теме начался у Пальмина с репродуцирования проектной графики советских архитекторов-авангардистов 20-х годов. Архитектура, как самостоятельная тема, утвердилась в период работы для книги Е. Борисовой и Г. Стернина «Русский модерн».
По-прежнему, в первую очередь, опираясь на глаз, фотограф подсознательно контролировал увиденное смыслом, который привык извлекать, разглядывая чертежи. Мастер признаёт приоритет объекта по отношению к фотографу.

Главную специфическую особенность фотографии как искусства, Пальмин видит в её документальности, способности достоверно фиксировать реальность. Возможность увековечить происходящее — то, что изначально пленяло в фотографии — остается её главным достоинством.
Художественная жизнь времён символизма, модернизма, футуризма и конструктивизма исследуется и фиксируется мастером через архитектуру. Его снимки лишены какой-либо манерности, поисков авторского почерка. В них преобладают прямые «фасадные» точки, отсутствуют неточные ракурсы, активные приёмы доработки негативов и отпечатков.

Несмотря на использование широкого спектра современной аппаратуры и оптики, химии и пр., фотографии Игоря Пальмина всегда выглядят как соответствующие тому, как видит человеческий глаз. Автор считает, что это и есть «честная фотография», к которой он стремится.
Игорь Пальмин считает себя в первую очередь «книжным» фотографом. Результаты его работы напечатаны в десятках книг и журналов по искусству в России и за рубежом.

За книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» И. Пальмин награждён Государственной премией в области литературы и искусства (2003).

Отзывы критики 
«Игорь Пальмин — один из крупнейших наших фотографов, ветеран и летописец „другого искусства“. Игорь Пальмин — в своих портретных работах — привычен к психологическому диалогу, может, поэтому так диалогичен характер его взаимоотношений с архитектурой»

«Глаз Пальмина любовно и детально ощупывает архитектуру и живущие в ней предметы. Чувствуется, что это не первая встреча, а давнее прочное знакомство, постоянные возвраты, которые на самом деле никогда не повторяются…»

Личная жизнь 
Сын — Юрий Пальмин.

Избранные выставки 
 2013 — «В сторону света», Фотогалерея имени братьев Люмьер, Москва
 2010 — «Иконы 1960-80-х», Фотогалерея имени братьев Люмьер, Москва
 2003 — «Московский фотограф», Фотогалерея имени братьев Люмьер, Москва
 2003 — «Чёрно-белое кино». Документальная фотография, Галерея Кино, Малый манеж, Москва
 2002 — «Фотография в интерьере», Фотогалерея имени братьев Люмьер, Москва
 2002 — «Past Perfect» Государственный литературный музей, Москва
 1992 — «Фотографии разных лет», Дом зрелищ «Ля Беллон», Брюссель
 1992 — «Архитектурные памятники», Русский музей, Санкт-Петербург
 1991 — «Другое искусство», Государственная Третьяковская Галерея, Москва

Отдельные издания 
 «Александр Веснин», издательство Филипп Серс, Париж
 «Русский модерн», издательство Регар, Париж
 «Русский модерн». Издательство Советский художник, Москва
 «Иван Леонидов», издательство Академия, Лондон

Примечания

Ссылки 
 
 Игорь Пальмин в собрании Александра Кроника 
 Уроки истории XX век. Интервью с Игорем Пальминым
 Фотограф Игорь Пальмин — ветеран и летописец «другого искусства»
  2022 Италия. Венеция. Выставка "Леонид Талочкин 1936-2002".

Персоналии:Волгоград
Персоналии:Воронеж
Исследователи русского авангарда
Неофициальное искусство СССР